Paraptorthodius är ett släkte av skalbaggar. Paraptorthodius ingår i familjen Phengodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Paraptorthodius